Москалівська сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район
 Москалівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Москалівська сільська рада — колишня сільська рада Глинський району з адміністративним центром у с. Москалівка.